Mandrio ima više značenja:
 Mandrio, Reggio Emilia
 Mandrio, Rimini